Vladimir Samsonov er navnet på flere personer:

 Uladzimir Samsonaw - en belarussisk bordtennisspiller (født 1976) (på hviderussisk: Уладзімір Самсонаў, ofte transskriberet Vladimir Samsonov)
 Vladimir Samsonov (filminstruktør) - en sovjetisk filminstruktør (født 1936)